Napster bad! – seria popularnych i kontrowersyjnych kreskówek flashowych stworzonych w latach 2000–2003 przez Boba Cesca. Kreskówki te ośmieszają kontrowersje wokół Napstera, oraz kampanii przeciw wymianie plików muzycznych przeprowadzonej przez zespół Metallica.

Wszystkie odcinki kreskówki dostępne są na stronie wytwórni Camp chaos.

Główni bohaterowie 
Lars Ulrich przedstawiony jest w kreskówce jako niska, podła i chciwa postać, mówiąca bardzo dużo i szybko, wykonując nieskoordynowane ruchy i biegając po całym ekranie. Jego nazwisko jest wymawiane jako ul-riCH (zamiast poprawnego ul-riCK), co ma podkreślać jego zamożność (rich w języku angielskim oznacza „bogaty”). Ubrany jest w krótkie spodenki, obcisłą bluzkę i nie nosi butów.

James Hetfield przedstawiony jest jako potężnie zbudowany, posiadający cechy jaskiniowca mężczyzna. Rzadko wypowiada się w sposób inny niż „___ bad!” oraz „___ good!” (np. napster bad! – „napster zły!”, beer good! – „piwo dobre!”), podobnie jak kreacja Phila Hartmana potwora Frankensteina z Saturday Night Live.

Nutty McShithead – rzecznik prasowy stowarzyszenia R.A.P.E. (dosłownie G.W.A.Ł.T.), najprawdopodobniej parodii RIAA. Jest on stworzony z dużej ilości odchodów uformowanych w kształt człowieka. W jednym z odcinków kreskówki gwałci on młodego człowieka, który przyznał się do ściągania nielegalnych mp3 z internetu.

W odcinku Sue all the world w kreskówce pojawia się wiele gwiazd muzyki, m.in. Dr. Dre, Elton John, Sheryl Crow, Madonna, Eminem, Jason Newsted, Michael Kamen.

Memy internetowe

en:Metallica#Napster controversy (2000–2001)